Gathmann ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Gathmann (* 1970), deutscher Mathematiker
 Heinrich Gathmann (1876–1954), deutscher Schriftsteller 
 Louis Gathmann (1843–1917), deutsch-amerikanischer Ingenieur
 Moritz Gathmann (* 1980), deutscher Journalist
Siehe auch:
 Gademann